Blunted on Reality — дебютный студийный альбом американской хип-хоп-группы The Fugees, изданный 1 февраля 1994 года на лейбле Ruffhouse Records.

История 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, например, Allmusic, Melody Maker, New York Times, Q, Rhapsody, Robert Christgau, Rolling Stone, Vibe, Yahoo! Music.

Список композиций

Чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы США
Альбомы на английском языке
Хип-хоп-альбомы
Регги-альбомы